Miejscowości w USA:
 Otoe – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Otoe (ang. Otoe County) – w stanie Nebraska

inne:
 Oto (lub też Otoe) – rdzenne plemię Indian z Ameryki Północnej